Skull, crâne en anglais, peut faire référence à :

 Skull (Meditation room), une œuvre monumentale réalisée par Niki de Saint Phalle en 1990 ;
 Skull, un tableau d'Andy Warhol ;
 Skull, un personnage de l'univers de Power Rangers et l'acolyte de Bulk ;
 Skull, titre original de , film américain d'horreur slasher réalisé par Robert Hall sorti en 2011.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre